MTV Classic (Estados Unidos)
 MTV Classic (Reino Unido e Irlanda)
 MTV Classic (Austrália e Nova Zelândia)

Desambiguação
Desambiguações de televisão